Neuekrug steht für
 Neuekrug (Diesdorf), Sachsen-Anhalt
 Neuekrug (Langelsheim), Niedersachsen

Siehe auch:
 Neukrug
 Neuenkrug